Little Stretton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Little Stretton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)